London er navn på flere steder:
 London – Englands og Storbritanniens hovedstad
 City of London – den historiske kerne i London, England
 London (grevskab) – tidligere grevskab omkring City of London
 Greater London – region i England som omfatter alle Londons bydele
 London (Ohio) – by i Ohio, USA
 London (Ontario) – by i Ontario, Canada
 East London – havneby i Sydafrika